CMP steht für:

 CMP Records, ein ehemaliges Musiklabel
 Certificate Management Protocol, ein Protokoll zur Verwaltung digitaler Zertifikate in einer Public-Key-Infrastruktur
 Chemisch-mechanisches Polieren, ein Verfahren der Halbleitertechnik
 Common Midpoint, eine Methode zum Processing in der angewandten Seismik
 Common Modular Platform, eine Plattform für Automobile der Groupe PSA
 Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, die frühere Pariser Métro-Gesellschaft
 Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, siehe UN-Klimakonferenz
Consent Management Platform, Software für Website-Betreiber
 Container Managed Persistence, siehe Enterprise JavaBeans #Komponenten
 Copa Airlines, die nationale panamaische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Cross Media Publishing, das medienübergreifende Publizieren von Inhalten auf der Grundlage von medienneutralen Daten
 Cytidinmonophosphat, ein Nukleotid
 Center for Membrane Proteomics, ein interdisziplinäres, wissenschaftliches Zentrum an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Communications in Mathematical Physics, Fachzeitschrift
 Cumhuriyetçi Millet Partisi, eine nationalistische Partei in der Türkei

Abkürzung